Le terme Joint d'étanchéité peut renvoyer à :
 Joint (étanchéité), une page listant différents joints d'étanchéité ;
 Joint d'étanchéité sans contact ;
 Joint à revêtement abradable.